Нейтан «Нейт» Дрейк — персонаж из серии Uncharted, разработанной Naughty Dog. Он является главным героем игр Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception, Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: Golden Abyss, а также появляется в анимированном комиксе-приквеле Uncharted: Eye of Indra. Персонаж озвучен американским актером Ноланом Нортом.

Нейтан Дрейк был назван талисманом игровой приставки PlayStation 3. Его дизайн и индивидуальность привели к сравнению с персонажами других видеоигр и фильмов, таких, как Лара Крофт и Индиана Джонс.

Дизайн персонажа 

Над предварительной визуализацией, концепцией и дизайном персонажей видеоигры Uncharted: Drake’s Fortune работал иллюстратор и дизайнер Кори Хейнцер. Первоначальная концепция Нейтена мало чем отличается от законченного персонажа. Персонал черпал вдохновение в приключенческом жанре pulp-журналов при создании видеоигр серии Uncharted и основали Дрейка на стереотипных символах приключенческих фильмов и романов, дав ему остроумие, находчивость и твёрдые принципы. Naughty Dog хотели подчеркнуть индивидуальность Дрейка через его взаимодействие с окружающей средой во время игры. Для этого они разработали широкий спектр анимации, что позволяло отображать реакции героя. Смешанные системы движения в игре, с более чем 30 анимаций за одно движение, были реализованы, чтобы главный герой был более правдоподобно связан с окружающей средой.

Naughty Dog использовали несколько источников для создания Дрейка. Прототипом внешности послужил актёр и каскадер Джонни Ноксвилл. Нолан Норт, озвучивающий Дрейка, сыграл большую роль в определении характера своего персонажа.

При выборе имени главного героя команда разработчиков рассмотрела множество различных вариантов, в том числе Итана, Сэмюэл, Мэтью и Джон. В конце концов, Naughty Dog остановила выбор на имени «Нейтан», за возможность сокращения до «Нейт».

Биография

Детство и юношеские годы 
Имя, данное Дрейку при рождении — Нейтан Морган. Сменить фамилию на Дрейк Нейту предложил старший брат Сэм: во избежание проблем с законом.

Когда Нейту исполнилось 5 лет, его мать покончила с собой, а отец отказался от опеки над ним и старшим сыном Сэмом. Нейт попал в католический приют. Там он выучил латынь. Когда ему было 15 лет, он узнал историю Френсиса Дрейка. Нейтан сбежал из пансиона и приехал в Картахену (Колумбия), где находился морской музей Френсиса Дрейка.

В одной из витрин мальчик обнаружил кольцо и астролябию Фрэнсиса Дрейка. Нейтан намеревался украсть кольцо, хотя позже заявил, что он потомок Френсиса и просто хотел забрать семейную ценность. Во время подготовки к краже, Дрейк впервые встретил Виктора Салливана, нанятого Кэтрин Марлоу для кражи тех же кольца и астролябии. Естественно, конфликт между Марлоу и Нейтаном был неизбежен. Марлоу приказала своим людям убить Нейта, но Салливан одумался и не дал бандитам убить мальчика, дав ему сбежать. Салливан предложил Дрейку остаться с ним и тот согласился. С тех пор они были неразлучны, а Салли стал Нейтану Дрейку одновременно и наставником, и отцом.

Характеристика

Личность 
Создатели хотели, чтобы Дрейк не выглядел как карикатура на других известных персонажей подобного жанра. Хенниг постоянно разрабатывала характер главного героя в том числе прорабатывала диалоги и взаимодействие с другими персонажами. Дрейк реагирует на события, комментируя абсурдность ситуации или трудность своего положения. Во время путешествия он часто прибегает к сарказму и насмешкам.

Дрейк говорит, что он думает, вслух. Актеру озвучивающему Дрейка, также было поручено передать его собственный характер герою.

Внешний вид 
Внешний вид Дрейка достаточно общий: простая белая рубашка и синие джинсы в первой игре и рубашка темнее во второй. Программисты разработали несколько анимаций на движение, чтобы сделать движения главного героя более реалистичными, путём их слияния вместе. Это позволило обеспечить Дрейку более эмоциональные реакции. Нейтан Дрейк в хорошей физической форме, но не слишком мускулистый.

Рубашка главного героя всегда заправлена в штаны только с одной стороны. Также у Натана Дрейка в Uncharted 4 белая рубашка поменялась на синюю.

Критика и отзывы 
 Нейтан получил 16 место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннесса в 2011 году.
 Журнал Empire поставил Дрейка на 22 место в списке 50 величайших персонажей компьютерных игр.

Появления в других играх

PlayStation All-Stars Battle Royale 

Нейт является одним из двадцати (на данный момент из двадцати четырех) персонажей. Сюжет персонажа заключается в том, что Нейтан нашёл некие страницы из книги «Thievius Raccoonus», которая принадлежит Слаю из игры «Sly Cooper». Отправившись на поиски сокровищ, Нейт попадает на «Rival арену», где встречает Слая. Тот объясняет, что Нейт — вор, и страницы ему не принадлежат. Начинается битва. Как только Нейт побеждает Слая и главного босса, получает энергию PSAL (PlayStation AllStars) и возвращается на необитаемый остров. Салли расспрашивает о находках, но Дрейк не заявил о находках. Далее оба садятся в самолёт. Салли возмущается низкой скоростью самолёта, но Нейт с помощью энергии PSAL зажигает самолёт синим огнём и тем самым ускоряет его. У Нейта есть 4 костюма, 2 из которых нужно купить, чтобы открыть. Также в игре присутствует арена «Безбилетники». Сама арена представляет самолёт из «Uncharted 3: Drake’s Deception». Вскоре самолёт пролетает возле Колумбии из игры «Bioshock Infinite».

Примечания 

Вымышленные археологи
Персонажи комиксов
Вымышленные воры
Вымышленные путешественники
Вымышленные стрелки
Вымышленные сироты
Персонажи экшенов
Uncharted